Laupen steht für verschiedene Orte in der Schweiz:

 Laupen, Stadt im Kanton Bern
 Amtsbezirk Laupen, ehemaliger Amtsbezirk im Kanton Bern
 Laupen ZH, Dorf in der Gemeinde Wald ZH, Kanton Zürich
 Laupen SG, Weiler in der Gemeinde Niederhelfenschwil an der Thur im Kanton St. Gallen